Кайя — многозначный термин, может означать:

 Кайя — в буддистской философии нечто протяжённое, обладающее совокупностью признаков, дающих основание для представления о наличии целостности.
 Кайя — коммуна во Франции, в регионе Лангедок — Руссильон.
 Кайя (мн. ч. макайя) — укреплённые поселения народов миджикенда в Кении в XVI—XIX веках.
 Кайя — японский певец, бывший вокалист группы Schwarz Stein.
 Кайя — финское имя.

См. также 
 Кай
 Кая